Als Adelssitz bezeichnet man zuweilen:
 ein Rittergut,
 eine Burg,
 ein Schloss,
 ein Herrenhaus, 
 einen Ansitz,
soweit es sich dabei um den Wohnsitz einer Adelsfamilie handelte.

Siehe auch: